El nombre de Karl Adam puede referirse a:

 Karl Adam (1876-1966), teólogo alemán católico.
 Karl Adam (1912-1976), entrenador de remo alemán creador del estilo que lleva su nombre.